Bockheim  ist der Familienname folgender Personen:

James G. Bockheim, Geowissenschaftler und Hochschullehrer

und bezeichnet
 ein Berg in der Antarktis, siehe Mount Bockheim
 einen Ortsteil der Gemeinde Eslohe im nordrhein-westfälischen Hochsauerlandkreis, siehe Bockheim (Eslohe)